Federico II (Frederick, Friedrich) puede referirse a:

 Federico II de Alta Lotaringia (995-1026), conde de Bar y duque de Lorena, co-reinando con su padre desde 1019.
 Federico II, conde de Diessen (1030-1075), alguacil de la catedral de Ratisbonal
 Federico II (arzobispo de Colonia) (1120-1158)
 Federico II, duque de Suabia (1090-1147)
 Federico II Hohenstaufen (1194-1250), rey de Sicilia (desde 1198) y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico (desde 1220).
 Federico II de Austria (1211-1246), duque de Austria (1230-1246).
 Federico II de Lorena (fallecido 1213), duque de Lorena.
 Federico II de Sicilia (1272-1337), rey de Sicilia.
 Federico II, margrave de Meissen (1310-1349)
 Federico II van Sierck (fallecido 1322), obispo de Utrecht
 Federico II de Baden-Eberstein (fallecido 1333), margrave.
 Federico II de Celje (1379-1454), Ban de Croacia, Eslavonia y Dalmacia.
 Federico II de Saluzzo, marqués de Saluzzo (fallecido en 1396)
 Federico II, elector de Sajonia (1412-1464)
 Federico II, elector de Brandeburgo (1413-1471), margrave 1440-1470.
 Federico II, duque de Brunswick-Lüneburg (1418-1478).
 Federico II de Vaudémont (1420s-1470), conde y Lord de Joinville.
 Federico II del Palatinado (1482-1556), elector 1544-1556.
 Federico II de Dinamarca (1534-1588), rey de Dinamarca y de Noruega (1559-1588).
 Federico II, duque de Holstein-Gottorp (1568-1587).
 Federico II de Hesse-Homburg (1633-1708), landgrave y héroe de la obra de teatro de Heinrich von Kleist  Der Prinz von Homburg.
 Federico II de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1676-1732), duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 Federico II el Grande o Federico II de Prusia (1712-1786) , rey de Prusia (1740-1786).
 Federico II de Mecklemburgo-Schwerin (1717-1785), duque, llamado el Piadoso.
 Federico II de Hesse-Kassel (1720-1785), landgrave de Hesse-Kassel.
 Federico II de Anhalt (1856-1918), duque de Anhalt. 
 Federico II de Baden (1857-1928), gran duque de Baden.

 Ver también  

 Federico Augusto II de Sajonia (1797-1854), rey de Sajonia 1836-1854
 Federico Guillermo II (desambiguación)

 Federico el Segundo, biografía de 1927 de Ernst Kantorowicz de Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.